Schwager hace referencia a varios artículos:

Toponimia 
  Schwager, localidad chilena de la comuna de Coronel, VIII Región del Biobío.

Personas 
  Antonio Schwager, militar suizo;
  Federico Schwager, empresario chileno de origen alemán-inglés;
  Jorge Schwager, futbolista chileno;
  Sebastian Schwager, ciclista alemán.

Otros 
 Club de Deportes Lota Schwager, club de fútbol chileno de la Región del Biobío;
 Schwagerinidae, familia de microorganismos.